Шох:
 Андрій Шох (1930) — інженер-електротехнік
 Антон Шох (1960 — 2009) — радянський футболіст німецького походження
 Петро Шох (1899–1972) — інженер-гідротехнік